EFR bezeichnet:
 ein verlustbehaftet komprimiertes Audioformat, siehe Adaptive Multi-Rate Wideband
 Europäischer Forschungsraum
 Europäische Funkrundsteuerung
 Elektronische Fahrtenregistrierung bei Lokomotiven
 Emergency First Response, ein Erste-Hilfe-Programm für Erst- und Zweitversorgung

EFR